Шахдорф-Штрёбек () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Хальберштадт. Подчиняется управлению Харцфорланд-Хю.  Население составляет 1149 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 13,46 км². Официальный код  —  15 3 57 035. Впервые упоминается в 1004 г.

«Шахдорф» по-немецки значит «шахматная деревня». По легенде, в 1011 г. заключённый в поместье Штрёбек граф Гунцеллин научил жителей округи игре в шахматы, и с тех пор игра в посёлке очень популярна, шахматная доска даже изображена на его гербе. С 1823 г. шахматы преподаются в местной школе, с 1991 г. Штрёбек переименован в Шахдорф-Штрёбек.

Вплоть до 20-х годов XIX века здесь продолжала пользоваться популярностью старинная разновидность игры —- курьерские шахматы.

Литература 

Александрович Г. С., Столяр Е. С. Многоликая Каисса. — М.: Физкультура и спорт, 1989. — С. 50—51.

Сухин И. Г. Приключения в Шахматной стране. — М.: Педагогика, 1991. — С. 110.

Внешние ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт
Шахматы в Германии